Polsko-Duńska Izba Gospodarcza (duń. Polsk-dansk Handelskammer, ang. Polish Danish Chamber of Commerce) wspiera polsko-duńskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i duńskich firm członkowskich.

Izba prowadzi działania wpływające na dobry klimat inwestycyjny, warunki sprzyjające wymianie handlowej w obydwu krajach.

Można przyjąć, iż obecnie działalność izby została zawieszona.

Polski samorząd gospodarczy w Danii 
Izba kontynuuje tradycje zał. w 1936 Duńsko-Polskiej Izby Handlowej (Dansk-Polsk Handelskammer), która mieściła się w Kopenhadze przy Frederiksgade 7 (1938). Skupiała 100 członków. Przewodniczącym był inż. Knud Højgaard (1936-1941).

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1939, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Danii w Polsce
 Skandynawsko-Polska Izba Handlowa
 Duńska Rada Handlowa

Przypisy 

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-duńskie
Gospodarka Danii
Gospodarka Polski